Пустошь — деревня в Ленском районе Архангельской области. Входит в состав Сафроновского сельского поселения.

История 
До революции относилась к Иртовскому погосту Яренского уезда.

Население 

Население деревни, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляет 7 человек.

Известные уроженцы 
В деревне родился художник Николай Александрович Лемзаков.

Примечания 

Населённые пункты Ленского района (Архангельская область)